Burgwald steht für:

 Burgwald, ein Mittelgebirge in Hessen
 Burgwald (Gemeinde), Gemeinde in Hessen
 Burgwald (Ortsteil), bis 1996 Industriehof, Ortsteil der Gemeinde Burgwald
 Burgwald (Bergkamen), Wald 
 Haus Burgwald, ehemalige Mühle im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Siehe auch:
Burgwald-Kaserne
Burgwalde
Burgwalden
 Bergwald
Waldburg